Kita je lahko:
 iz treh ali več pramenov spleteni lasje
 močno tkivo, ki veže mišice na kost – glej kita (anatomija)

Sklici